Daviau ist der Familienname folgender Personen:

 Allen Daviau (1942–2020), US-amerikanischer Kameramann
 Donald G. Daviau (1927–2019), US-amerikanischer Literaturkritiker und Historiker
 P. M. Michèle Daviau (* 1943), US-amerikanische Archäologinlf
 Rob Daviau (* 1970), US-amerikanischer Spieleautor
 Thérèse Daviau (1946–2002), kanadische Politikerin